Plaats in Indonesië
 Somogede (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Somogede (Wadaslintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java